Ходиш има више значења:

 Ходиш (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Ходиш (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији